Silicon Graphics
Silicon Knights
Silicon Wadi
Silicon Dreams
Silicon Integrated Systems
Space Station Silicon Valley
Silicon Valley
Pirates of Silicon Valley

Desambiguação